Jméno a příjmení Josef Veverka má více nositelů:

 Josef Veverka (novinář) (1903–1971) – český novinář a politik
 Josef Veverka (fotbalista) (* 1948) – český fotbalista
 Josef Veverka (politik) (???–1882) – český politik, starosta Dvora Králové
 Josef Veverka (vinař) (1922–2006) – český vinař